Marinello ima više značenja:
 Marinello, Messina
 Marinello, Viterbo